Министерството на културата на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония. От създаването на министерството още с независимостта на Република Македония името и функциите му не са променяни.

Функции на министерството 
Министерството на културата е ангажирано със следните по-важни функции:
 следене, анализиране и предлагане на действия и мерки за развитие и напредък на културата;
 организация, финансиране и развитие на мрежата от национални събития и финансирането на програми и проекти от национален интерес в ресорната област;
 защита на културното богатство;
 издателска, музикална, сценична, филмова, галеристка, библиотечна, архиварска, музейна и кинодейна дейност, дейността на домовете на културата (читалища);
 защита на авторското право и сродните права;
 организиране честването на събития и изтъкнати личности от национален интерес;
 други работи утврдени със закон.

Министри (1991-до днес)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на културата на Република Македония 

Култура
Македония
Култура на Северна Македония